Boink steht für:
 Boink (Erotikmagazin), ehemaliges US-amerikanisches Erotikmagazin
 Boink!! Kompilationsalbum (1986) von The Replacements (Band)

Siehe auch:
 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC)
 Boeing
 Boing (Begriffsklärung)